Александр Александрович Столяренко () — российский футболист, защитник футбольного клуба «Сокол» Саратов.

Карьера 
Воспитанник Академии Коноплёва. В начале 2009 года был приобретён московским «ЦСКА», однако так и не дебютировал в основном составе команды по причине многочисленных травм и их рецидивов. В конце 2009 года вместе с Антоном Заболотным присутствовал в заявке клуба на матче Лиги Чемпионов против Бешикташа. С весны 2011 года ходил по арендам: в родную «Академию», московское «Торпедо», саратовский «Сокол». Летом 2016 года подписал контракт с тульским «Арсеналом», выступающим в премьер-лиге, но так и не сыграл ни одного матча в высшем дивизионе. Ходил в аренды в «Тамбов» и «Ротор», затем присоединился к «Тюмени». 10 октября 2018 года в кубковом матче против ЦСКА поразил ворота на 121-й минуте, переведя игру в серию пенальти, которую тюменцы выиграли Зимой клуб взял курс на омоложение состава, и игрок перешёл в «Чайку».

Достижения 
«Сокол»
 Победитель первенства ПФЛ: 2013/2014 (зона «Центр»)
«Чайка»
 Победитель первенства ПФЛ: 2018/19 (зона «Юг»)

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Академия»
Игроки ФК «Тольятти»
Игроки ФК «Торпедо» Москва
Игроки ФК «Сокол» Саратов
Игроки ФК «Тамбов»
Игроки ФК «Ротор»
Игроки ФК «Тюмень»
Игроки ФК «Чайка» Песчанокопское